Die Division 1 2016 war die elfte Spielzeit der drittklassigen schwedischen Fußballliga seit ihrer Einführung im Jahr 2006. Sie begann am 16. April 2016 und endete am 6. November 2016.

Modus 
In jeweils zwei regional unterteilten Staffeln treten jeweils 14 Mannschaften an. Die Staffelsieger steigen direkt in die zweitklassige Superettan auf, die jeweiligen Tabellenzweiten treten in Relegationsspielen gegen den Viert- bzw. Drittletzten der Superettan an. Jeweils die drei am Tabellenende platzierten Mannschaften steigen in die viertklassige Division 2 ab.

Stadien

Norra

Södra

Abschlusstabellen

Norra

Södra

Relegation 
Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2016 spielten gegen die jeweils 2. der Nord-/Südstaffel der Division 1 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel. Die Hinspiele fanden am 9. und 13. November 2016, die Rückspiele am 13. und 16. November 2016 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2017.

|}

Die beiden besten Gruppenzweiten der Division 2 spielten gegen jeweils einen 11. der Division 1 Norra und Södra 2016 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel. Die Spiele Rosengård – Trollhättan fanden am 9. und 12. November 2016, die Spiele Karlsberg – Luleå am 10. und 13. November 2016 statt. Die Sieger qualifizierten sich für die Division 1.

|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Norra

Södra

Weblinks 
 Division 1 Norra
 Division 1 Södra

2016
Fußballsaison 2016